Decreto – termine con il quale vengono denominati, in diritto, provvedimenti di vario genere, sovente emanati da organi monocratici
 Decreto – atto giuridico dell'ordinamento italiano
 Decreto – provvedimento giurisdizionale nell'ordinamento giuridico italiano